Desa Sukosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 110,95), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 110,16), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 111,56), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,80, long 111,46), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 112,30), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,58), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 112,30), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,91, long 111,42), 
 Desa Sukosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,29, long 112,37), 

Robotskapade Indonesienförgreningar